

Anno 
 365 o 365 a.C.

Codici 
 365 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Uto Observatory, in Giappone

Matematica 
 365 – numero

Musica 
 365 (singolo) – Brano di Zedd e Katy Perry